Seleuc II Cal·linic, rei selèucida (246-)
 Cal·linic, ciutat fundada per Seleuc Cal·linic, actualment Ar-Raqqà (Síria)
 Batalla de Cal·linic, lliurada l'any 531 entre l'Imperi Romà d'Orient i l'Imperi Sassànida
 Cal·linic de Petra, sofista i retòric grec del 
 Cal·linic d'Heliòpolis, arquitecte del , inventor del foc grec
 Cal·linic de Ravenna, exarca de Ravenna (597–603).
 Mitridates I Cal·linic, rei de Commagena (109-)
 Cal·linic d'Apol·lònia, màrtir cristià company de Tirs de Sozòpolis, executats l'any 251
 Cal·linic IV, patriarca de Constantinoble (1801-1806 i 1808-1809)